Plaats in Indonesië
 Gandul (Pilangkenceng), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Gandul (Cinere), een plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java